Sitio de Maastricht puede referirse a alguno de los diversos sitios sufridor por esta ciudad holandesa a lo largo de su historia:

 El sitio de Maastricht de 1579 en el transcurso de la guerra de los Ochenta Años, en que fue tomada por los tercios españoles;
 El sitio de Maastricht de 1632, en la misma guerra que el anterior, cuando los holandeses retomaron la ciudad;
 El sitio de Maastricht de 1673, en el transcurso de la guerra franco-holandesa;
 El sitio de Maastricht de 1676, en el transcurso de la guerra franco-holandesa;
 El sitio de Maastricht de 1748, en el transcurso de la guerra de Sucesión Austríaca;
 El sitio de Maastricht de 1793, en el transcurso de las guerras revolucionarias francesas; o
 El sitio de Maastricht de 1794, en el transcurso de las guerras revolucionarias francesas.